Byram – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, w civil parish Byram cum Sutton
Miejscowości w USA:
 Byram – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Byram – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Hinds
Gminy w USA:
 Byram (ang. Byram Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex